Wan’an bezeichnet:

 Wan’an (万安县), Kreis der bezirksfreien Stadt Ji’an in der chinesischen Provinz Jiangxi

 Wan’an (Luojiang, Quanzhou) (万安街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Luojiang der bezirksfreien Stadt Quanzhou in der chinesischen Provinz Fujian

 Wan’an (Hongdong) (万安镇), Großgemeinde im Kreis Hongdong der bezirksfreien Stadt Linfen in der chinesischen Provinz Shanxi
 Wan’an (Jiangle) (万安镇), Großgemeinde im Kreis Jiangle der bezirksfreien Stadt Sanming in der chinesischen Provinz Fujian
 Wan’an (Li) (万安镇), Großgemeinde im Kreis Li der bezirksfreien Stadt Baoding in der chinesischen Provinz Hebei
 Wan’an (Luojiang, Deyang) (万安镇), Großgemeinde im Kreis Luojiang der bezirksfreien Stadt Deyang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Wan’an (Santai) (万安镇), Großgemeinde im Kreis Santai der bezirksfreien Stadt Mianyang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Wan’an (Shuangliu) (万安镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Shuangliu der Unterprovinzstadt Chengdu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Wan’an (Xinjiang) (万安镇), Großgemeinde im Kreis Xinjiang der bezirksfreien Stadt Yuncheng in der chinesischen Provinz Shanxi
 Wan’an (Xiuning) (万安镇), Großgemeinde im Kreis Xiuning der bezirksfreien Stadt Huangshan in der chinesischen Provinz Anhui
 Wan’an (Xinluo) (万安镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Xinluo der bezirksfreien Stadt Longyan in der chinesischen Provinz Fujian

 Wan’an (Enyang) (万安乡), Gemeinde im Stadtbezirk Enyang der bezirksfreien Stadt Bazhong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Wan’an (Pucheng) (万安乡), Gemeinde im Kreis Pucheng der bezirksfreien Stadt Nanping in der chinesischen Provinz Fujian
 Wan’an (Wuping) (万安乡), Gemeinde im Kreis Wuping der bezirksfreien Stadt Longyan in der chinesischen Provinz Fujian

 Wan’an (Zhangpu) (万安农场), Staatsfarm im Kreis Zhangpu der bezirksfreien Stadt Zhangzhou der Provinz Fujian